Raise ("aumento" o "aumentare" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica
Raise! – album del gruppo Earth, Wind & Fire del 1981
Raise – album del gruppo Swervedriver del 1991

Altro 
raise – parola chiave di diversi linguaggi di programmazione, utilizzata nella gestione degli errori e delle eccezioni
 raise – termine usato per rilanciare nel poker